Але́скер — еврейская фамилия.

 Алескер, Евсей Ефимович (Е. Евсеев; род. 1951) — российский кинокомпозитор.
 Алескер, Семён Викторович (род. 1972) — израильский математик.
 Алескер, Яков Борисович — советский учёный в области строительных технологий.